Uroš Peruzzi, slovenski hokejist, * 15. december 1979, Ljubljana.

Peruzzi je bil dolgoletni igralec kluba HK Slavija, od sezone 2007 do 2009 pa je igral za KHL Medveščak.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 14
| 9
| 11
| 20
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 12
| 10
| 11
| 21
| +16
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 12
| 2
| 10
| 12
| +7
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 11
| 9
| 20
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 5
| 5
| 10
| +1
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 18
| 9
| 10
| 19
|
| 49
|
| 4
| 7
| 2
| 9
|
| 6
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 14
| 6
| 5
| 11
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 6
| 8
| 14
|
| 24
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 9
| 6
| 2
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 18
| 6
| 10
| 16
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 15
| 4
| 6
| 10
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +2
| 8
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 14
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 18
| 7
| 5
| 12
|
| 70
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 12
| 19
| 31
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 07/08
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
| 4
| 2
| 4
| 6
| -4
| 51
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 33
| 27
| 17
| 44
|
| 28
|
| 7
| 1 
| 2
| 3
|
| 6
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 23
| 10
| 16
| 26
|
| 12
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |283
| bgcolor="#7FFF00" |135
| bgcolor="#7FFF00" |149
| bgcolor="#7FFF00" |284
| bgcolor="#7FFF00" |+24
| bgcolor="#7FFF00" |525
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |26
| bgcolor="#7FFF00" |-4
| bgcolor="#7FFF00" |57
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki